Конёвич () — сербская фамилия (возможно написание Коньович). Известные носители:

 Конёвич, Петар (1883—1970) — сербский композитор
 Конёвич, Милан (1898—1993) — сербский художник.